«Ляоакын» — второй полноформатный музыкальный альбом российской группы «Хадн дадн». Альбом вышел 7 апреля 2019 года.

История 
Ещё до записи альбома группа «Хадн дадн» заявляла, что играет в своём собственном жанре, который называется «ляоакын». По словам Варвары Краминовой, солистки и автора текстов группы, «„ляо“ в данном случае означает залихватство и присутствие этнических мотивов, а в „акын“ мы вкладываем познание мира через личное переживание». Сам термин «ляоакын» придумал Антон Моисеенко, продюсер группы. Как Краминова объяснила в интервью Colta, большинство песен с альбома были записаны до выхода первой записи группы, «Тайного альбома». Сведением и мастерингом группа занималась в деревне.

Портал «Лайфхакер» включил «Ляоакын» в список самых ожидаемых русскоязычных альбомов 2019 года.

27 января 2019 года вышел сингл «Киви кошелёк» и видео с живой записью исполнения на YouTube-канале MONO.

7 апреля 2019 года альбом появился на стриминговых платформах. На обложке альбома изображён фрагмент ковра с орнаментом и граффити. Авторами обложками стали Артемий Кремер, Антон Моисеенко и Варвара Васильева.

Музыка и лирика 
На всех песнях «Ляоакына» поёт солистка и автор текстов группы, Варвара Краминова. Никита Чернат занимался продакшном, Сергей Какуркин исполнил партии на бас-гитаре; оба также записывали бэк-вокал для некоторых песен. В композиции «Посвящение соседу Филиппу» есть рэп-куплет, исполненный приглашённым музыкантом BollywoodFM. Обозреватель «По фактам» Лео Ковалёв назвал открывающую композицию «Киви кошелёк» «главным хитом релиза» — она же стала единственным синглом, предварявшим выход альбома.

Портал The-Flow охарактеризовал стиль альбома как «чудаковатый (в смысле „самобытный“) арт-поп». Александр Нурабаев из Colta назвал музыку «Хадн дадн» «экстравагантной смесью синти-попа и бардовской песни». Лео Ковалёв посчитал, что песни с альбома «куда подвижнее и танцевальнее, чем на прошлогоднем „Тайном альбоме“», «с затейливыми и обаятельными мелодиями». Александр Горбачёв в своём канале в Telegram заявил, что «важно не только то, как поёт Варвара Краминова, очищая фольклорную русскую напевность от надежда-кадышевского китча, но и то, о чем она поёт: лоси, киви-кошелёк, наволочки, золотая карта „Рив Гоша“ — этих слов в русском музыкальном не бывало почти или вовсе; впору писать какой-то манифест про „новых повседневных“». Многие критики отмечали эклектичность альбома, соседство электроники и фолковых мотивов.

Сама Варвара Краминова описала альбом так: «В отличие от „Тайного альбома“, зрелого, задумчивого и печального, „Ляоакын“ в большинстве своем состоит из кричащих танцевальных треков, он витиеват и стремителен, как русский рейв, пестр, как платок, и многослоен, как сюрреализм». Краминова так прокомментировала тексты: «у нас очень одинокий лирический герой. Он всё время переживает и пытается найти связь с вещами или местами, которые попадаются ему на глаза».

Тексты «Ляоакына», как и на «Тайном альбоме», зачастую посвящены мелочам российского быта. Александр Филимонов из «Медузы» так охарактеризовал лирическое разнообразие альбома: «здесь поют ироничные благоглупости о наволочках со звездочками и золотой карте „Рив Гоша“, суровые рязанские пацаны соседствуют с Максимом Горьким в ночлежке, а на дискотеке танцуют и страдают по Свете под лютые биты от практически всамделишных The Prodigy». Обозреватель «The Village Казахстан» написал следующее о темах альбома: «эпохи, предметы, детские истории — все сумбурно перемешалось в магическом реализме „Хадн дадна»“, однако каким-то чудом встало на свои места и выглядит совершенно естественно, без малейшего намека на аляповатость». Он же посчитал, что в музыке «Ляоакына» можно найти «шикарные, совершенно непредсказуемые гармонии, то по-ребячески задорные, то народно-тягучие интонации самой Вари, крутые аранжировки». Редакторы издания «Сторона» написали, что на альбоме «восточные мотивы гармонично сочетаются с русскими-народными, быт с узорами на платках, хулиганы с индийскими дискотеками, а дети хотят на улицу. <...> „Ляоакын“ не просто большая пластинка о „родине“ (хотя не без этого), но манифест любви к ближнему, где общее сразу находится через мелочи».

Реакция 
Мнения критиков о «Ляоакын» варьировались от сдержанно благосклонных до восторженных. Обозреватель Colta Сергей Мезенов отозвался об альбоме положительно, однако посчитал, что он не раскрывает полного потенциала группы: «взлёты «Ляоакына» возносят «Хадн дадн» все выше — но падения не дают расправить крылья в полную силу». По мнению Александра Филимонова из «Медузы», с выходом альбома «Хадн дадн» «...на глазах вырастают в наиглавнейшую российскую инди-сенсацию». Александр Горбачёв назвал «Ляоакын» «изумительным парадоксальным электропопом», а также посчитал, что в случае группы «постепенно раскрывается по-настоящему большой талант, [...] это происходит прямо сейчас». Редакторы «Стороны» посчитали, что «„Ляоакын“ <...> — это про огромную работу со звуком и текстами, скрупулёзность, которая может быть незаметна».

По итогам года портал Time Out включил «Ляоакын» в число пятидесяти лучших альбомов 2019 года, интернет-журнал «Инде» включил альбом в список лучших альбомов года в рубрике «Семь альбомов, на которых девушки поют». Сайт «Ляоакын» поставил альбом на 41 место среди отечественных альбомов года, а издание «По фактам» — на 12 место. The-Flow также поставил песню «Киви кошелёк» на 41 место среди песен года.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница альбома на BandCamp

Альбомы «Хадн дадн»
Альбомы электронной музыки